A 26 321-es számú mellékút egy nagyjából fél kilométer hosszú, állomáshoz vezető, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyén, Miskolc központja közelében.

A 3-as főútból ágazik ki, annak 186+100-as kilométerszelvénye közelében, ott, ahol az út a Zsolcai kapu nevet viseli, lámpás csomópontban. Jobbra, dél felé fűződik le az itt keleti irányban haladó főútról, egyirányú útként; egy darabig párhuzamosan halad a főúttal, annyi differenciával, hogy az egy felüljáróra emelkedik fel, míg a 26 321-es a kiindulási szintjén marad. Nagyjából 100-150 méter után a felüljáró alá fordul és északi irányt vesz; innentől kétirányú. A Gömöri pályaudvar nyugati oldalán ér véget, teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 513 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 17.

Jegyzetek 

26321
26321